Mony Mony – album di Tommy James and the Shondells del 1968
 Mony Mony – singolo di Tommy James and the Shondells del 1968
 Mony Mony – singolo di Billy Idol del 1981
 Mony Mony – singolo degli Status Quo del 2000